Рома́н Ильи́ч Грибо́вский (1881—1940) — русский военный деятель, полковник (1915).

Биография 
Сын коллежского советника. Родился в Санкт-Петербургской губернии .

Первоначальное образование получил в Александровском кадетском корпусе (1899). Затем окончил Константиновское артиллерийское училище (1902). Окончил также Электротехническую офицерскую школу.

На службу поступил 31 августа 1900 года юнкером рядового звания; 10 декабря 1903 года был переведён в 37-ю артиллерийскую бригаду.

Русско-японская война 
В январе 1904 года командирован вместе с 1-й батареей 37-й артиллерийской бригады в крепость Порт-Артур, для сформирования 7-го Восточно-Сибирского стрелкового артиллерийского дивизиона.
Участник русско-японской войны 1904-05 в составе гарнизона крепости Порт-Артур.
В бою под Цзиньчжоу 13 мая 1904 года занимал позицию на Товашинских (Тафашинских) высотах в составе 1-й батареи 7-го дивизиона. С 13 по 15 июля 1904 года участвовал с первой полубатареей в боях на Шининзинском перевале. В бою на Шининзинском перевале 13 июля 1904 года был ранен шрапнельной пулей в правую ногу и осколком фугасной бомбы в левую ногу.
17 июля 1904 года участвовал в бою на Волчьих горах.
После сдачи крепости Порт-Артур находился в плену в Японии с 23 декабря 1904 года по 19 ноября 1905 года.
22 марта 1905 года, за отличие в делах против японцев, награждён производством в поручики со старшинством с 7 ноября 1904 г.
По окончании войны и возвращении из плена переведен в 23-ю артиллерийскую бригаду. Награждён орденом Св. Георгия 4-й степени (ВП 25.02.1907; «за отличный подвиг мужества и храбрости, выказанный при защите крепости Порт-Артур 19.12.1904, когда японцы открыли сильный сосредоточенный огонь по Большому Орлиному гнезду и 4-орудийная батарея противника громила Китайскую стенку, он, вступив в командование полубатареей, смело начал борьбу с неприятелем и удачными выстрелами завалил амбразуры неприятельской батареи и привел её в молчание, а затем, видя обходное движение неприятеля, выкатил свои орудия на дорогу на совершенно открытое место и губительным картечным огнём 4 раза отбрасывал противника, не допустив его выполнить своего намерения»).

12 августа 1911 года переведён в роту Дворцовых гренадер.

Первая мировая война 
Участвовал в 1-й мировой войне в составе 23-й артиллерийской бригады; полковник (23.12.1915); командующий 1-й батареей 23-й артиллерийской бригады (с 11.01.1916).

Гражданская война 
В 1918 году был полковником в армии Украинской державы гетмана Скоропадского. С 30 сентября 1918 года помощник командира 3-й легкой артиллерийской бригады. После падения режима гетмана участвовал в Белом движении в составе ВСЮР. С февраля 1920 года командир 2-й батареи Сергиевского артиллерийского училища, с весны 1920 командир дивизиона того же училища. В Русской Армии — до эвакуации Крыма.

В эмиграции 
Эвакуирован из Севастополя на транспорте «Херсонес», затем на о. Проти на судне «Кизил Ермак» и в Катарро (Югославия) на судне «Истерн-Виктор». После эвакуации находился в Галлиполи, с апреля 1922 года — в Болгарии, с осени 1925 — в Югославии в составе Сергиевского артиллерийского училища. Член Общества офицеров-артиллеристов.

Награды 
 Орден Святой Анны 4-й ст. (1905)
 Орден Святого Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1905)
 Орден Святой Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1905)
 Орден Святого Станислава 2-й ст. с мечами (22.10.1905)
 Золотое оружие с надписью «за храбрость» (18.01.1906)
 Орден Святого Георгия 4-й ст. (25.02.1907)

Ссылки 
 

Полковники (Российская империя)
Выпускники Александровского кадетского корпуса
Выпускники Константиновского артиллерийского училища
Участники обороны Порт-Артура
Персоналии:Вооружённые силы Юга России
Пленные Русско-японской войны
Участники Первой мировой войны (Россия)
Галлиполийцы
Военные Армии Украинской державы‎
Русские эмигранты первой волны в Югославии
Военнопленные Российской империи
Участники Крымской эвакуации